Zkratka HDP může znamenat:
 hrubý domácí produkt
 HDP (album) – LP skupiny Prago Union
 turecká Lidově demokratická strana ()